Александр Михайлович Куллинкович (; , Смолевичи, БССР — 4 августа 2018, Минск) — белорусский рок-музыкант, актёр, журналист, поэт, основатель и вокалист группы Neuro Dubel.

Настоящая фамилия Александра — Кулинкович. С середины 90-х годов использовал творческий псевдоним Куллинкович (с двумя буквами «л» в отличие от настоящей фамилии).

Биография 
Родился в Смолевичах, с пяти лет жил в Минске. Учился в ПТУ по специальности «сантехник» и Белорусском государственном университете (факультет журналистики, закончил первый курс), работал в молодежных изданиях. С 1985 года писал стихи и музыку.

Творческий путь 

17 июля 1989 года основал группу Neuro Dubel, лидером которой и являлся до своей смерти. Писал музыку и тексты. За время своего существования группа выпустила 16 номерных альбомов. Последний альбом под названием «Першы» вышел в 2017 году. Дважды группа становилась обладателем «Рок-короны» (в 1998 и 2007 годах). Наиболее известные песни группы: «Петрова, подай воды», «Охотник и сайгак», «Переехало комбайном», «Резиновый дом», «Ворсинки и катышки», «Гузік». В начале 2000-х годов сотрудничал с группой «Крамбамбуля» (альбомы «Каралі раёну» и «Радыё Крамбамбуля 0,33 FM»). Писал статьи для «БелГазеты», «Советской Белоруссии», сайта Naviny.by и журнала «Sexus».

Смерть 
3 августа 2018 года Александр отправил СМС барабанщику группы Андрею Степанюку, что плохо себя чувствует и вызывает скорую. Музыкант попал в реанимацию. Умер утром 4 августа. Причиной смерти называют проблемы с лёгкими, точнее «скрытое воспаление лёгких». В день смерти музыканта группа Neuro Dubel должна была выступать на фестивале «». Прощание прошло 5 августа в зале крематория на Северном кладбище Минска. Похоронен на кладбище деревни Аннополь (Минский район).

Дискография

Фильмография 
 2012 — Выше неба — кабельщик
 2012 — Белые волки — «Калган», главарь банды
 2015 — ГараШ — Борис Григорьевич, старший автомеханик (главная роль)
 2016 — PARTY-ZAN фильм — начальник службы безопасности «Фангейминга»
 2016 — КУБА — в эпизоде
2017 — Заклятыя скарбы — в эпизоде (1 серия, 1 сезон)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Анкета группы на официальном сайте
 Культурные люди: Александр Кулинкович
 «Алкоголь придает смелости, но однажды убьет меня». Зарисовка об Александре Куллинковиче
 История Neuro Dubel в 25-и эпизодах
Радость через антигероя. Особый формат от Александра Куллинковича
 Памяти Куллинковича. Пятнадцать лучших песен «Нейро Дюбель»
 

Журналисты Белоруссии
Журналисты по алфавиту
Поэты Белоруссии
Поэты по алфавиту